Bartoszak ist der Familienname folgender Personen:

 Michał Bartoszak (* 1970), polnischer Langstreckenläufer
 Pascal Bartoszak (* 1992), deutscher Jazzmusiker